Тресковщина — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Тресковщина — посёлок в Минском районе Минской области.
 Тресковщина — деревня в Минском районе Минской области.